Occhi azzurri – colore degli occhi
 Occhi azzurri – dipinto di Modigliani